Gerasim oder Gerassim ist ein männlicher bulgarischer und russischer Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Gerassim ist die slawische Form vom griechischen Vornamen Gerasimos und bedeutet „der Ehrwürdige, der Angesehene“,  abgeleitet vom Wort "γεράσμιος" (gerasmios) ‚ehrwürdig‘, ‚angesehen‘.

Namensträger 
 Gerasim Radonja Branković, serbischer Feudalherr und Mönch
 Gerassim Kurin, erster russischer Indologe
 Gerassim Georgijewitsch Chugajew, ossetischer Politiker
 Gerasim Avsharyan, armenisch-russischer Schriftsteller
 Gerasim Pawski, russischer Philologe und Orientalist
 Gerassim Grigorjewitsch Romanenko
 Gerasim Sakow, bulgarischer Fußballspieler

Siehe auch 
Gerassimenko
Gerassimow
Gerassimowitsch

Männlicher Vorname